Nanton (Bourgondië), een gemeente in het Franse departement Saône-et-Loire
Nanton (Canada), een plaats in de Canadese provincie Alberta